L'édition  féminine 2022 du tournoi de tennis de Lyon se déroule du 28 février au  à Lyon, sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250.

Faits marquants 
Décision des instances du tennis mondial, dont la WTA, de supprimer en compétition tous les symboles représentant la Russie ou la Biélorussie, en raison de l'Invasion de l'Ukraine par la Russie.

Forfaits 
  Ekaterina Alexandrova → remplacée par  Kristina Mladenovic
  Irina-Camelia Begu → remplacée par  Irina Bara
  Jaqueline Cristian → remplacée par  Ana Bogdan
  Tereza Martincová → remplacée par  Vitalia Diatchenko
  Markéta Vondroušová → remplacée par  Martina Trevisan
  Maryna Zanevska → remplacée par  Mai Hontama

Lauréates 
En simple, la chinoise Zhang Shuai remporte le 5e titre de sa carrière en battant l'ukrainienne Dayana Yastremska. Il s'agit de son 1er titre depuis 2017.

En double, la paire Laura Siegemund / Vera Zvonareva remporte le titre.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Lyon
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

WTA 2022
Lyon
Tennis en France en 2022
Tennis en février 2022
Tennis en mars 2022
Sport en France en février 2022
Sport en France en mars 2022